! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 173001–173100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 173101–173200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 173201–173300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 173301–173400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 173401–173500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 173501–173600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 173601–173700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 173701–173800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 173801–173900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 173901–174000 [ editare]

Lista planetelor minore (173001-174000)